АПОЭ́Л (греч. ΑΠΟΕΛ, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, Атлитикос Подосфэрикос Омилос Эллинон Лефкосиас — Атлетический футбольный клуб греков города Никосия) — кипрский футбольный клуб из Никосии, основанный в 1926 году, являющийся одним из лучших в своей стране. Наивысшим достижением клуба в Еврокубках является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов 2011/12.

Матчи 

 Фенербахче должен был принять участие в групповом этапе Лиги Европы, но, в связи с дисквалификацией, его место в групповом этапе Лиги Европы занял АПОЭЛ(по жребию), проигравший в раунде плей-офф.

Статистика

По турнирам

По странам

Примечания 

ФК АПОЭЛ
Футбольные клубы в еврокубках